Rollin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Ledru-Rollin (1807–1874), französischer Politiker
 Bernard Rollin (1943–2021), US-amerikanischer Professor für Philosophie und Nutztierwissenschaften an der Colorado State University
 Bernard Vincent Rollin (1911–1969), britischer Physiker
 Charles Rollin (1661–1741), französischer Autor
 Christian Jeremias Rollin (1703–1781), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Dominique Rollin (* 1982), kanadischer Radrennfahrer
 Henri Rollin (1885–1955), französischer Marineoffizier, Historiker und Essayist
 Henry Rollin († 2014), britischer Psychologe
 Jean Rollin (1938–2010), französischer Regisseur und Drehbuchautor

Rollin als Teil von Firmierungen:
 Rollin Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Röllin
 Rollin’
 Suprafluidität für Rollin-Film
 Gobba di Rollin